À la vie, à la mort (Till Death Do Us Part), roman policier de l'écrivain américain John Dickson Carr, publié en 1944 ;
 À la vie, à la mort, documentaire de Jean-Pierre Devillers et Isabelle Cottenceau, réalisé en 1993, avec Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Sellou, à l'origine du film Intouchables (2011) avec François Cluzet et Omar Sy ;
 À la vie, à la mort !, film français réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 1995 ;
  (Permanent Record), film américain de Marisa Silver, sorti en 1988 ;
 À la vie, à la mort !, album studio de Johnny Hallyday, paru en  ;
 À la vie, à la mort,  (2006) de la deuxième saison de la série Dr House ;
 À la vie, à la mort,  (2006) de la deuxième saison de Prison Break ;
 À la vie, à la mort, un album de la série de bande-dessinée Jérôme K. Jérôme Bloche;
 ''À la vie à la mort, Maîtrise de la douleur et droit à la mort'', livre de Claude Guillon.